Molekulska formula -{C2H3ClO2}- se može odnositi na:

 Hlorosirćetna kiselina
 Metil hloroformat